Niemcy:
 Aach – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Konstancja
 Aach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg
 
Szwajcaria:
 Aach – rzeka

Zobacz też:
 Ach
 Radolfzeller Aach
 Stockacher Aach